Александр Башкин:
 Башкин, Александр Давыдович (род. 1962) — член Совета Федерации Федерального собрания РФ.
 Башкин, Александр Иванович (1922—2011) — Герой Советского Союза.